

Personnes
Guillaume Seznec, accusé dans l'affaire Seznec, affaire judiciaire française datant des années 1920.
Denis Seznec, à l'état civil Denis Le Her, petit-fils de Guillaume Seznec qui tente en vain d'obtenir la révision du procès de son grand-père
Christian Seznec, ancien coureur cycliste français des années 70-80
Jean Seznec, universitaire français, historien de l’art et de la littérature
Marie Seznec Martinez, ancienne styliste et mannequin pour la maison Christian Lacroix

Films, téléfilms, livres et autres media
L'Affaire Seznec est un téléfilm réalisé par Yves Boisset et inspiré de ce fait divers.

Patronyme breton
Homonymie